Stokerij Wissels, jeneverstokerij in België
 Diederik Wissels, Nederlands componist

Zie ook 
 wissel (doorverwijspagina)
 Groene wissels, gratis wandelroutes in Nederland